Kayi, Bambara-naam van Kayes (stad)
Kayı (doorverwijspagina), plaatsen in Turkije